Хо́льтерман, Хо́лтерман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители:
 Хольтерман, Карл (1866—1923) — норвежский и немецкий миколог и фитопатолог.
 Хольтерман, Хенрик (род. 1998) — датский кёрлингист.